Джон Мур:
 Мур, Джон (1761—1809) — командующий британскими войсками во время Пиренейских войн. 
 Мур, Джон (1730—1805) — 88-й архиепископ Кентерберийский (1783—1805).
 Мур, Джон (род. 1933) — английский лыжник и биатлонист.
 Мур, Джон (1939—2016) — профессор антропологии Флоридского университета в Гейнсвилле.
 Мур, Джон (род. 1959) — американский писатель-фантаст.
 Мур, Джон (род. 1990) — американский хоккеист, защитник.
 Мур, Джон — американский кинорежиссёр.
 Мур, Джон Хардман (род. 1954) — британский экономист, профессор.
 Мур, Джон Эдмунд (1870—1947) — британский биолог и зоолог, путешественник, научный писатель, педагог.